Born to Be Blue – album di Grant Green del 1962
Born to Be Blue – singolo delle The Judds del 1990
Born to Be Blue – film del 2015 diretto da Robert Budreau